PP har to betydninger:

 Polypropylen - fibre som benyttes i fabrikationen af sportsundertøj.
 Partido Popular - et spansk konservativt parti.